Een verkeersweg:
 N437 (België)
 N437 (Frankrijk)
 N437a (Frankrijk)
 N437b (Frankrijk)
 N437c (Frankrijk)
 N437 (Nederland), zie Provinciale weg 437
 N437 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing